Con el nombre Durin nos podemos estar refiriendo a varios personajes diferentes:

 a Durin, en la mitología nórdica el primero de los Siete Padres de los enanos y el forjador de muchos objetos maravillosos;
 a varios personajes creados por J. R. R. Tolkien para sus libros sobre la Tierra Media, todos ellos reyes enanos de la Casa de Durin:
 a Durin I, el primer rey de los enanos, creado antes incluso que los elfos por el Vala Aulë;
 a Durin II, el segundo rey de los enanos;
 a Durin III, tercer rey de los enanos y primer portador de uno de los Anillos de Poder;
 a Durin IV, cuarto rey de los enanos. Envió tropas a la Guerra de la Última Alianza;
 a Durin V, quinto rey de los enanos;
a Durin VI, antepenúltimo rey del linaje de Durin de Khazad-dûm, bajo cuyo mandato se liberó al balrog, muerto junto a su hijo Náin por este demonio;
 a Durin VII, el último Durin, hijo o descendiente de Thorin III, cuyo nacimiento fue profetizado en la Batalla de los Cinco Ejércitos como predestinado a guiar a su pueblo a recolonizar su antiguo reino de Khazad-dûm en algún momento de la Cuarta Edad.